W29 oder W 29 steht für:
 W29 (Kernwaffe), in den 1950er Jahren geplanter nuklearer Gefechtskopf der USA
 W29, Bestellcode eines Modells der Automobilmarke Oldsmobile, siehe Oldsmobile 442 #Ausstattungslinie des Cutlass (1972–1980)
 Mercedes-Benz W 29, deutsche Pkw-Baureihe

W.29 steht für:
 Hansa-Brandenburg W.29, Jagdflugzeug der Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg